XOP (латиницей):

 XOP — набор процессорных инструкций, представленный в процессорном ядре Bulldozer фирмы AMD.
 XOP () — механизм, рекомендованный W3C для встраивания двоичных данных в набор информационных элементов XML ().
 xop — код ISO 639 для языка копар (одного из местных языков Папуа — Новой Гвинеи).

См. также 
 Хор (кириллицей) — страница значений.